John Roxburgh est un nom pouvant désigner:

 (1806-1880), ministre écossais de la Free Church of Scotland
 (1888-1954), auteur écossais
John Maxwell Roxburgh (1901-1975), homme politique et joueur canadien de hockey sur glace
 (1901-1977), joueur écossais de football
 (1919-2004), officier britannique de la Royal Navy
 (1932-1993), coureur automobile australien

Voir aussi

Roxburgh, John